Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1980 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Billie Jean King und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Kathy Jordan und Anne Smith gegen Rosie Casals und Wendy Turnbull, das Jordan und Smith in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1980